Il singolare del torneo di tennis Philips Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Javier Frana che ha battuto in finale Markus Zoecke 2-6, 7-6(1), 6-3.

Teste di serie 

 Thomas Muster (primo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)

 Francisco Clavet (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Olivier Delaître (secondo turno)
 Frédéric Fontang (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philips Open 1991
ATP Tour 1991